Lingue tupi – famiglia di lingue native americane parlate nell'America meridionale
 Lingua tupi antica – lingua estinta parlata in Brasile